Sviny kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Sviny (okres Žďár nad Sázavou)
 Sviny (okres Tábor)